El colibrí florit (Anthocephala floriceps) és una espècie d'ocell de la família dels troquílids (Trochilidae) i única espècie del gènere Anthocephala (Cabanis et Heine, 1860). Habita zones boscoses de les muntanyes del centre i nord-est de Colòmbia.

Referències 

Troquilins